Creve Coeur kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Creve Coeur (Illinois)
Creve Coeur (Missouri)

Zie ook Crèvecœur (doorverwijspagina)